Belan est un propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Julien Belan (1999-), joueur de rugby à XV français ;
 , hacker letonnien et russe parmi les plus recherchés par le FBI ;
 Tatyana Belan (1982-), gymnaste rythmique biélorusse.

Toponyme 

 Belan-sur-Ource, commune française située au nord du département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme français